Código para Brasil no padrão ISO 3166-1;
 BRA Transportes Aéreos, uma companhia aérea brasileira que operou entre 1999 e 2007;
 Bra, uma comuna no Piemonte, província de Cuneo, noroeste da Itália;
 Bradesco, um banco brasileiro fundado em 1943.

Desambiguação
Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos